Plaats in Indonesië
 Tumapel (Dlanggu), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Tumapel (Duduk Sampeyan), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java